UFC on ESPN: Холм vs. Альдана (, известный также как UFC on ESPN 16 или UFC Fight Island 4) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 3 октября 2020 года на спортивной арене «Flash Forum», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Холли Холм победила Ирене Альдану единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Данный турнир станет вторым во второй серии турниров, проводимых на территории спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island»), состоящей из пяти событий в сентябре-октябре 2020 года.

В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC американкой Холли Холм (#2 в рейтинге) и мексиканкой Ирене Альдана (#6 в рейтинге). Первоначально эта пара должна была встретиться 1 августа, а их поединок был запланирован заглавным боем турнира UFC Fight Night 173. Однако 22 июня стало известно, что Альдана снимается с турнира из-за положительного теста на COVID-19. Организаторами было принято решение не разбивать пару и Холм была также исключена из карда турнира, а заглавный бой UFC Fight Night 173 был заменён. В итоге бой между Холм и Альданой был перенесён на более поздний срок и стал заглавным событием нового турнира, назначенного на 3 октября.

Бой в полутяжелом весе между бывшими претендентами на звание чемпиона UFC в полутяжелом весе Тиагу Сантусом и Гловером Тейшейрой изначально планировался на 12 сентября, чтобы возглавить UFC Fight Night 177. Однако поединок был перенесён на этот турнир в качестве со-главного боя после того, как Тейшейра сдал положительный результат на COVID-19 за неделю до боя. 15 сентября поединок был снова отложен, так как теперь уже у Сантуса был выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Жермейн де Рандами, Душко Тодорович, Кайлер Филлипс и Луиджи Вендрамини

Последствия турнира 
6 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN